Chinesisches Wappen kann die folgenden Wappen bezeichnen:
das Wappen der Volksrepublik China, siehe Wappen der Volksrepublik China
das Wappen der Republik China auf Taiwan, siehe Wappen der Republik China